Léchelle kan syfta på:
 Léchelle, Pas-de-Calais
 Léchelle, Seine-et-Marne